Overhagen ist der Name von:
 Overhagen (Bottrop), Stadtteil von Bottrop im Stadtbezirk Kirchhellen
 Overhagen in Lippstadt:
 Overhagen, Ortsteil der Stadt Lippstadt
 Schloss Overhagen, in Overhagen, Stadt Lippstadt
 Overhagen (Lippstadt), Adelsgeschlecht zu Schloss Overhagen, Stadt Lippstadt
 Overhagen (Münster), Adelsgeschlecht in Münster
 Overhagen (Senden), Adelsgeschlecht in Senden (Westfalen)

Siehe auch:
 Averhagen